Maarit est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1953), chanteuse et musicienne finlandaise
 (née en 1964), réalisatrice et productrice finlandaise
 (née en 1954), femme d'affaires finlandaise

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais